Schaaken ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Schaaken (Brilon), Ansiedlung und Erhebung bei Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Siedlung Schaaken, Weiler im Ortsteil Goddelsheim von Lichtenfels, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Kloster Schaaken, Benediktinerinnen-Kloster in Lichtenfels, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

in der Oblast Kaliningrad, Russland:
 Liska-Schaaken, deutscher Name von Nekrassowo (Kaliningrad, Gurjewsk), Ort
 Domäne Schaaken, Dorf, siehe Nekrassowo (Kaliningrad, Gurjewsk) #Domäne Schaaken
 Kirche Schaaken, deutscher Name von Schemtschuschnoje, Ort
 Burg Schaaken, Ordensburg des Deutschen Ordens
 Kirchspiel Schaaken, Kirchspiel

Siehe auch:
 Schaken